Spanier kan henvise til:
 Spaniere - et folkeslag
 Spanier (hønserace) - en gammel hønserace fra Spanien